MW poate fi:
 MegaWatt, unitate de măsură pentru energia electrică
 Malawi, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Malawi